Sofia Andrukhovych , née le 17 novembre 1982 à Ivano-Frankivsk, est une écrivaine, essayiste et traductrice ukrainienne.

Biographie 
Sofia Andrukhovych naît en 1982 dans l'ouest de l'Ukraine, dans la ville d'Ivano-Frankisk. Elle est la fille de Nina et Iouri Andrukhovych, écrivain ukrainien reconnu. Elle est mariée à l'écrivain  et a une fille, Varvara, née le 10 mars 2008.

En 2004, elle reçoit une bourse de résidence de la part de l'association Villa Decius à Cracovie où elle a habité. Par la suite, elle réside à Kyiv.

Œuvre 
Après la fin de ses études, elle travaille pour la revue périodique Tchetver, sous la direction de l'écrivain .

Andrukhovych commence à publier des recueils de prose à partir de 2002. Son roman Felix Austria, paru en 2014, est notamment remarqué. En décembre 2014, le roman est récompensé du titre de livre de l'année par .

En mars 2021, elle reçoit le , dans la catégorie Littérature.

Publications

Prose

Traductions en ukrainien

Sources

Liens externes 

 Biographie de Sofia Andrukhovych sur etonnants-voyageurs.com
 Fiche sur Felix Austria sur le site de l'éditeur français Noir sur Blanc

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Ivano-Frankivsk
Écrivain ukrainien du XXIe siècle
Femme de lettres ukrainienne
Traductrice ukrainienne
Essayiste ukrainien
Traducteur ukrainien du XXIe siècle